

Порядок начисления очков 

Зимние виды спорта в сезоне 2001/2002
Кубок мира по горнолыжному спорту